Kogut ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Kogut (1895–1940), polnischer Fußballspieler
 Andrej Kogut (* 1988), deutscher Handballspieler
 Bruce Kogut, US-amerikanischer Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler
 John Kogut (* 1945), US-amerikanischer Physiker
 Paul Kogut (* 1966), US-amerikanischer Jazzgitarrist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Kohout
 Kohut